

События 
 621—631 — Король вестготов Свинтила.
 Ираклий занял денег у состоятельных людей империи и у церкви и отправился против персов. Детей он поручил патриарху, а управление передал патрикию Воне.

Родились 
 Арташир III — царь царей (шахиншах) Ирана.

Скончались 
 Амсуварман — премьер-министр.
 Доу Цзяндэ — один из руководителей крестьянского восстания против династии Суй, создавший на некоторое время самостоятельное княжество в провинции Хэбэй, вошедшее впоследствии в империю Тан.
 Иоанн Бикларийский — епископ Жироны.
 Нехтон ап Гвидно — король Альт Клуита (Стратклайда).
 Сисебут, король вестготов
 Реккаред II, король вестготов
 Энгус мак Колмайн — король Миде.

См. также